Fleming även skrivet Flemming är ett namn, som finns i flera länder. Det kan vara både för- och efternamn.

Släkter
 Flemming (adelsätt) – en riksgrevlig tysk adelsätt från Pommern i Tyskland
 Fleming (släkt) – en dansk och svensk uradelssläkt

Personer med efternamnet Fleming eller med varianter av detta namn

Alfabetiskt ordnade
 Alexander Fleming (1881–1955), brittisk läkare, forskare och nobelpristagare
 Anna Fleming (1682–1737), hovfunktionär
 Aretas B. Fleming (1839–1923), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i West Virginia
 Barbro Fleming (1624–1693), hovfunktionär
 Chummy Fleming (1863–1950), australisk anarkist och fackföreningsman
 Claes Fleming, flera personer
 Claes Fleming (1649–1685), friherre och ämbetsman
 Claes Adolph Fleming (1771–1831), greve, riksmarskalk, lantmarskalm, kammarrättsprsident
 Klas Eriksson Fleming (ca 1530–1597), friherre, riksråd, riksamiral, riksmarsk och lagman
 Klas Larsson Fleming (1592–1644), amiral, riksråd, överståthållare och stadsplanerare
 Claus Fleming (1360–1427), riddare och lagman
 Donald Fleming (1905–1986), kanadensisk politiker
 Erik Fleming, flera personer
 Erik Fleming (1487–1548), militär och politiker
 Erik Fleming (1616–1679), riksråd
 Erik Fleming (konstnär) (1894–1954), konstnär
 Filippa Fleming (död 1578), finländsk adelsdam och godsägare
 Francis P. Fleming (1841–1908), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Florida
 Friedrich Ferdinand Flemming (1778–1813), tysk kompositör och läkare
 Gustaf Adolf Fleming (1781–1848), militär
 Göran Fleming (1628–1667), friherre, riksråd och diplomat
 Hans Fleming (omkring 1545–1623), nederländsk fästningsbyggare
 Henrik Fleming(1584–1650), krigare, diplomat och lantmarskalk
 Herman Fleming, flera personer
 Herman Fleming (ca 1520–1583) lagman, riksråd, fältöverte, guvernör och ståthållare
 Herman Fleming (1619–1673), riksråd, amira, generalguvernör över Finland och Österbotten
 Herman Fleming (1654–1718), lagman

 Herman Fleming (politiker) (1859–1937), militär, industriledare och politiker
 Ian Fleming (1908–1964), brittisk författare, skapare av  James Bond
 Ivar Fleming (död 1548), politiker
 Jacob Fleming (1640–1689)
 Jacob Heinrich von Flemming
 Jessie Fleming
 Joakim Fleming, flera personer
 Joakim Fleming (död 1495)
 Joakim Fleming (1534–1563)
 Joachim Fleming till Knudstrup
 Joan Fleming
 Johan Casimir Fleming
 John Fleming (zoolog)
 John Ambrose Fleming (1849–1945), brittisk elektroingenjör
 John C. Fleming
 Joy Fleming
 Klas Fleming , flera personer
 Klas Fleming (död 1597) 
 Klas Fleming (död 1616)
 Lars Fleming, flera personer
 Lars Fleming (1621–1699), militär och politiker
 Lars Fleming (död 1562), politiker
 Lars Fleming (silversmed)
 Magnus Fleming (1655–1718), svensk militär
 Mary Fleming
 Otto Fleming (1696–1778), greve, riksråd
 Otto Fleming (militär)
 Paul Fleming
 Peder Fleming (1413–1434), lagman
 Peggy Fleming (född 1948), amerikansk konståkare
 Peter Fleming (född 1955), amerikansk tennisspelare
 Philip Fleming
 Renée Fleming (född 1959), amerikansk operasångerska, sopran
 Rhonda Fleming (1923–2020), amerikansk skådespelare
 Seymour Fleming
 Steen Flemming
 Valborg Fleming
 Valborg Fleming
 Valerie Fleming
 Vern Fleming (född 1962), amerikansk basketspelare
 Victor Fleming (1889–1949), amerikansk filmregissör
 Walther Flemming
 William Fleming
 Williamina Fleming (1857–1911), skotsk astronom

Svenskar, äldre lista 
Claes Fleming (flera olika)
Erik Fleming (1894–1954), svensk konstnär
Erik Fleming (1616–1679), riksråd
Erik Joakimsson Fleming (1487–1548), svensk militär och politiker
Herman Fleming (flera olika)
Ivar Joakimsson Fleming (1487–1548), svensk politiker
Lars Claesson Fleming (1621–1699), svensk militär och politiker
Lars Ivarsson Fleming (död 1562), svensk politiker
Magnus Larsson Fleming (1655–1727), svensk militär
Otto Fleming (1696–1778), greve, riksråd
Peder Fleming (1413–1434), lagman

Andra nationaliteter, äldre lista 
Andrew Fleming, amerikansk filmregissör
Anne Fleming, amerikansk skådespelare
Antony le Fleming, brittisk kompositör
Craig Fleming, engelsk fotbollsspelare
Damien Fleming, australiensisk cricketspelare
David Pinkerton Fleming, skotsk politiker
Erin Fleming, kanadensisk skådespelare
Jaqueline Fleming, dansk-amerikansk skådespelare
Lucy Fleming, brittisk skådespelare
Marcus Fleming, ekonom
Mike Fleming, amerikansk radiopratare
Peter Fleming, författare
Richard E. Fleming, amerikansk krigshjälte
Seán Fleming, irländsk politiker
Shaun Fleming, amerikansk skådespelare
Stephen Fleming, nyzeeländsk cricketspelare

Se även 
 Flemming

Efternamn